Parr este un nume de familie, care se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie literară:

Autori 
 Albert Eide Parr
 Cyril A.E. Parr

Vezi și 
 Parr
 Parr (dezambiguizare)
 Parr (nume de familie)
 Parra
 Parral, Chile
 Parrano
 Parre
 Parrish (dezambiguizare)
 La Parra (Badajoz)

Nume de familie